Janez Mejač je lahko:
Janez Mejač (baletnik)
Janez Mejač (tiskar)